Le Mal du pays est une expression qui peut désigner :

 Le Mal du pays (nouvelle), nouvelle de Isaac Asimov
 Le Mal du pays (film), film de Valeria Sarmiento
 Le Mal du pays (manga), sixième volume de la série des mangas Phénix
 Le Mal du pays (Star Trek) le premier épisode de la deuxième saison de la série Star Trek

Voir aussi 
 Mal du pays (film), film français réalisé par Frédéric Da avec Roxane Mesquida.
 Mal du pays, émotion ressentie du fait d'être nostalgique de sa terre d'origine.